Lindenkeller kann stehen für:

 Lindenkeller (Ellwangen), Wohnplatz im Stadtteil Schrezheim von Ellwangen (Jagst), Ostalbkreis, Baden-Württemberg

 Lindenkeller (Burghausen), Baudenkmal in Raitenhaslach, Stadt Burghausen, Landkreis Altötting, Bayern
 Lindenkeller (Freising), Gaststätte und Veranstaltungsort in Freising, Landkreis Freising, Bayern